Иван Палибин:
 Палибин, Иван Владимирович (1872—1949) — русский и советский ботаник и палеоботаник, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Палибин, Иван Никифорович — Георгиевский кавалер; майор; № 1734 (720); 29 января 1807.